Znamensk kan verwijzen naar de volgende Russische plaatsen:
 Znamensk (oblast Astrachan)
 Znamensk (oblast Kaliningrad)